Azuki steht für:
 Adzukibohne
 Azuki Island, Antarktika